Хейс () — округ в штате Небраска (США)
 Хейс () — округ в штате Техас (США)